Breitlauch ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Breitlauch (* 1993), deutscher Basketballspieler
 Linda Breitlauch (* 1966), deutsche Medienwissenschaftlerin und Hochschullehrerin

 Siehe auch
 Lauch